1 2 3 4  steht für:

 1, 2, 3, 4 …, Album von Stephan Remmler (2006)
 1, 2, 3, 4 – Bullenstaat!, Album der Punkrock-Band Die Ärzte

Siehe auch:
 1,2,3,4-Tetraphenylnaphthalin
 4 3 2 1